Morový špitál s kostelíkem Nejsvětější Trojice, zvaný též špitálek, se nachází v Českých Budějovicích na Pražské třídě.
Morový špitál je poprvé zmiňován v roce 1371, ale současná podoba s nizoučkým kostelíkem Nejsvětější Trojice vychází z pozdně gotické stavby uskutečněné roku 1515. V roce 1763 proběhla barokní renovace. Byl pořízen nový oltář a provedena fresková výzdoba, jejímž autorem je František Jakub Prokyš. Roku 1766 došlo ke zboření starého špitálu s jedinou společnou síní a nahrazení špitálem novým o 6 místnostech. Severní křídlo bylo přistavěno roku 1779. Později se celý objekt přeměnil v chudobinec.

V kostelíku se původně nalézal gotický obraz Svatotrojická madona (zhruba 1410), dnes vystavený v Alšově jihočeské galerii na Hluboké nad Vltavou.

V současné době prochází objekt rekonstrukcí..

Reference

Externí odkazy 
 

Nejsvětější Trojice
Nejsvětější Trojice
Nejsvětější Trojice (České Budějovice)
České Budějovice
Kulturní památky v Českých Budějovicích
Pražská tř. (České Budějovice)
Nemocnice v Českých Budějovicích
Nejsvětější Trojice (České Budějovice)
Špitály v Jihočeském kraji